Чемпіонат Шотландії з футболу 2004—2005 — 108-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Бомбардири 

Джерело: Офіційний сайт

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на rsssf 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway 
 Statto 

2005
Шотландія
Шотландія